Francisco del Castillo puede referirse a:

 Francisco del Castillo Velasco (siglo XVI), de la Orden de Frailes Menores, profesor de derecho en la Universidad de Salamanca.
 Francisco del Castillo el Mozo (1528-1586), arquitecto español, hijo de Francisco del Castillo el Viejo.
 Francisco del Castillo (poeta), autor de Nuestra Señora de los Remedios de la Merced de Madrid, 1619.
 Francisco del Castillo (1615-1673), de la Compañía de Jesús.
 Francisco del Castillo Andraca (1714-1770), de la Orden de la Merced.
 Francisco del Castillo y Fajardo, segundo marqués de Villadarias (1692-1716), militar español.
 Francisco del Castillo y Ventimiglia (1692-1749), aristócrata, militar y obispo español.
 Francisco del Castillo y Horcasitas, príncipe de Santo Mauro (1743-1798), militar español.
 Francisco de Paula del Castillo y Urri (1822-1908), político español.
 Francisco del Castillo Saénz de Tejada (n. 1907), abogado y militar español.

Notas